Jurići est un toponyme qui peut désigner :
Jurići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Poreč, comitat d'Istrie.
Jurići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Žminj, comitat d'Istrie.